Tautz steht für:
 Tautz (Motorradhersteller), ehemaliger deutscher Motorradhersteller

Tautz ist der Familienname folgender Personen:
 Diethard Tautz (* 1957), deutscher Genetiker
 Hartmut Tautz (1968–1986), deutsches Todesopfer an der tschechoslowakisch-österreichischen Grenze
 Johannes Tautz (1914–2008), deutscher Historiker, Religionswissenschaftler, Schriftsteller, Waldorflehrer und Anthroposoph
 Jürgen Tautz (* 1949), deutscher Verhaltensbiologe und Bienenforscher
 Walter Tautz (1883–1955), deutscher Schauspieler und Regisseur